Senboku (stad), een stad in de Japanse prefectuur Akita
 Senboku (district), een district in de Japanse prefectuur Akita
 Senboku (gemeente), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Akita